Э́йнар Бе́недиктссон (; ,  — , ) — исландский  и , который по образованию был ом и долгое время работал окружным судьёй. Литературную деятельность начал в конце 90-х XIX века. В сборниках стихов «Волны» (1913) и «Моря» (1921) поэт воспевал технический прогресс.

Биография 
Стихи Бенедиктссона проникнуты настроениями пантеизма (сборник «Рощи», 1930). Перевёл на исландский язык произведение Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

Был одним из самых активных борцов за независимость Исландии. Долгое время жил в Рейкьявике в доме Хёвди, в котором в 1986 году встретились Рональд Рейган и Михаил Горбачёв. Был похоронен в Тингветлире — в месте, где начиная с 930 года регулярно собирался древнейший из ныне существующих парламентов мира — Альтинг.

Работы 
 1897: Sögur og kvæði (Рассказы и поэмы)
 1901: Pétur Gautur, перевод Peer Gynt Генрика Ибсена.
 1906: Hafblik, поэмы
 1913: Hrannir, поэмы
 1921: Vogar, поэмы
 1930: Hvammar, поэмы

Примечания

Литература 
 
 Андрессон К. Е. Современная исландская литература. 1918‒1948. / Пер. с исл., под ред. В. П. Неустроева. — , 1957.

Политики Исландии
Похороненные в Исландии